Топчі́й — українське прізвище. Відомі носії:

 Топчій Алла Дмитрівна (1958) — українська поетеса і журналістка.
 Топчій Володимир Миколайович (1954) — директор Миколаївського зоопарку.
 Топчій Ганна Анатоліївна (1989)  — українська акторка театру та кіно.
 Топчій Дмитро Гаврилович (1928—2007) — український ракетобудівник.
 Топчій Костянтин Тимофійович (1900—1961) — український партійний діяч.
 Топчій Людмила Семенівна — учителька, директорка Одеської гімназії № 1 імені А. П. Бистріної, нагороджена орденом княгині Ольги
 Топчій Марко Юрійович (1991)  — український гітарист.
 Топчій Микола Миколайович (1973—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Топчій Микола Павлович (1905—1973) — український кінооператор.
 Топчій Ніл Григорович (1893—1980) — український оперний співак.
 Топчій Олександр Іванович (?) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Топчій Петро Євгенович (1932—1988) — український співак.

Примітки 

Українські прізвища